De logica, de redeneerkunst
 Een juiste redenering
 Een specifieke vorm van logica, bijvoorbeeld symbolische logica of wiskundige logica
 De booleaanse logica, de grondbeginselen van de digitale techniek
 De logicafamilies, een aantal groepen digitale IC's
 Logica (bedrijf), een ICT-bedrijf
 Een synoniem van het begrip logos